Bulgaars handbalteam junioren (mannen)
 Bulgaars handbalteam junioren (vrouwen)